Agnieszka Niedek – kulturoznawca, dziennikarka tygodnika Wprost;
 Monika Niedek – wokalistka z zespołu Queens;
 Witold Niedek – generał brygady, w latach 1973-1991 komendant Centrum Szkolenia Sił Powietrznych;